Buslijn 93 (Rotterdam-Capelle)
Buslijn 93 (Sneek-Leeuwarden)
Buslijn 93 (Cuijk-Boxmeer)
Buslijn 93 (Zuidlaren-Gieten)